Het jaar 17 n. Chr.
 Het jaar 17 v.Chr.
 17 (Ricky Martin), album van zanger Ricky Martin
 17 (album van XXXTentacion), album van XXXTentacion
 17 (getal), het getal 17
 17 Again, Amerikaanse film uit 2009
 Zeventien, single van Isabelle A